Ескудо може да се отнася за:

 Ескудо на Кабо Верде
 Португалско ескудо - бивша парична единица в Португалия